Tandzut, comune armeno della provincia di Armavir
 Tandzut, comune armeno della provincia di Tavush